Láthatatlan, egy kitalált szereplő a Marvel Comics képregényeiben
 Láthatatlan (2007), David S. Goyer filmje